Koníček ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Koníček (* 1952), tschechischer Musiker
 Miroslav Koníček (* 1936), tschechoslowakischer Ruderer